Plusieurs réseaux express vélos portent le nom de RER Vélo :
 RER Vélo (Île-de-France)
 RER Vélo (Bruxelles)